Een verkeersweg:
 N160 (België)
 N160 (Frankrijk)
 N160bis (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing